Carlo Biraghi – ex calciatore
Cristiano Biraghi – calciatore
Guglielmo Biraghi – giornalista
Luigi Biraghi – sacerdote
Marco Biraghi – storico dell'architettura
Sergio Biraghi – ammiraglio